Цветосложе́ние () — взаимное положение частей цветка, главным образом чашелистиков и лепестков, в почке (в бутоне); оно бывает довольно определённое для каждого растения, но различное для чашелистиков и лепестков в одном и том же цветке.

Цветосложение бывает:
 створчатое, когда части цветка лишь касаются друг друга своими краями (то есть чашелистики — чашелистиков, лепестки — лепестков)
 завёрнутое или отвёрнутое, когда края лепестков или чашелистиков загнуты внутрь или наружу
 скрученное, когда край одного лепестка или чашелистика прикрывает край другого чашелистика или лепестка
 черепитчатое, когда наружные части цветка покрывают внутренний
 полуприкрывающее, когда один чашелистик или лепесток совсем прикрыт другими, один совсем открыт, а два другие наполовину прикрыты соседними
 скомканное, когда лепестки скомканы (у мака)
 объемлющее, когда один чашелистик или лепесток обхватывает другой, более внутренний
 полуобъемлющее, когда один чашелистик или лепесток наполовину обхватывает другой.

Ссылки 
 

Цветок